Продо́льная алле́я — аллея в Северном административном округе города Москвы на территории Тимирязевского района.

История 
Аллея получила своё название в 1990 году по расположению вдоль зелёного массива Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.

Расположение 
Продольная аллея расположена на территории Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Согласно картам OpenStreetMap, Продольная аллея проходит от Лиственничной аллеи на юго-восток, пересекает Верхнюю аллею и проходит до ипподрома Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. На картах Google участок аллеи между Лиственничной и Верхней аллеями обозначен как проектируемый проезд № 460, а у ипподрома аллея поворачивает на юго-запад и оканчивается на территории Мичуринского сада. На Яндекс.Картах аллея не отмечена.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт

Наземный транспорт 
По Продольной аллее не проходят маршруты наземного общественного транспорта. Северо-восточнее аллеи расположены остановки «Метро „Петровско-Разумовская“» автобусных маршрутов №  т47, т56, т78, 82, 206, 692 (на Дмитровском шоссе), № 63, 114, 123, 149, 167, 170, 179, 191, 194, 204, 215, 215к, 282, 563, 656, 672, 677, 763 (на Локомотивном проезде).

Метро 
 Станция метро «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий — северо-восточнее аллеи, недалеко от пересечения Дмитровского шоссе с Верхней аллеей.

Железнодорожный транспорт 
Платформа Петровско-Разумовская Московского региона Октябрьской железной дороги — северо-восточнее аллеи, на улице Линии Октябрьской Железной Дороги.

Примечания